Talking Heads – gruppo musicale statunitense
 Talking Heads – cofanetto dell'omonimo gruppo musicale pubblicato nel 2005
 Signore e signori (Talking Heads) – raccolta di monologhi scritti da Alan Bennett
 Il puzzle (Talking Heads) – episodio della prima stagione di Body of Proof